Серая:

 Се́рая — масть лошадей (конская масть).

Гидроним 
 Серая — река, во Владимирской области.
 Серая — река, в Красноярском крае.
 Серая — река, в Красноярском крае.
 Серая — река, на Таймыре.
 Серая — река, в Якутии.
 Серая — река, на Сахалине.
 Серая — река, на Камчатке.
 Серая — река, на Чукотке.
 Серая — река, на острове Большевик.

Топоним 
 Серая — деревня в Ульяновском районе Калужской области.

Фамилия 
 Серая, Анна Моисеевна (1924—2014) — строитель, Герой Социалистического Труда (1966).

См. также 
 Серый